Murtha ist der Familienname folgender Personen:

 John Murtha (1932–2010), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Tish Murtha (1956–2013), britische Fotografin